Federació Social Demòcrata, partit polític històric d'Espanya
 Free Software Directory, projecte de la Free Software Foundation per a catalogar el programari lliure